Vockerode ist der Name folgender Ortschaften:

 Vockerode, Ortsteil der Stadt Oranienbaum-Wörlitz im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Vockerode (Meißner), Ortsteil der Gemeinde Meißner im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Vockerode-Dinkelberg, Stadtteil von Spangenberg im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
Siehe auch:
 Vockenrode